James Baillie ist der Name folgender Personen:

* James Black Baillie (1872–1940), britischer Philosoph
 James Little Baillie (1904–1970), kanadischer Ornithologe